Asté (avec un accent aigu sur le « e » final) est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Asté, une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Le lac d'Asté, un lac français de l'île principale de l'archipel des Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Patronyme 

 Joseph d'Asté (1881-1945), un sculpteur franco-italien.
 Patrick Asté, un auteur-compositeur-interprète, musicien, écrivain, dramaturge, scénariste, metteur en scène et réalisateur français.

Patronyme français